Horvátország
 Dolenja Vas falu Lupoglav községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Dolenja vas falu Cerknica községben, Notranjsko-kraška régióban
Dolenja vas falu Divača községben, Obalno-kraška régióban
Dolenja vas falu Novo Mesto községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolenja vas falu Prebold községben, Savinjska régióban
Dolenja vas falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolenja vas falu Zagorje ob Savi községben, Zasavska régióban
Dolenja vas falu Železniki községben, Gorenjska régióban
Dolenja vas pri Artičah falu Brežice községben, Donjoposavska régióban
Dolenja vas pri Čatežu falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolenja vas pri Črnomlju falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolenja vas pri Krškem falu Krško községben, Donjoposavska régióban
Dolenja vas pri Mirni Peči falu Mirna Peč községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu falu Polhov Gradec községben, Közép-Szlovénia régióban
Dolenja vas pri Polici falu Grosuplje községben, Közép-Szlovénia régióban
Dolenja vas pri Raki falu Krško községben, Donjoposavska régióban
Dolenja vas pri Temenici falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban